Le Ministre au Développement international du cabinet fantôme est le principal porte-parole de l'opposition officielle du Royaume-Uni sur les questions liées au Département du Développement international (DfID), qui est responsable de l'aide internationale, notamment dans les pays du tiers monde.

En novembre 2021, le poste de secrétaire d'État est renommé comme ministre et placé sous le secrétaire d'État des Affaires étrangères du cabinet fantôme.

Ministres et Secrétaires de l'ombre

Notes et références 

Opposition officielle (Royaume-Uni)